Мартинсон — фамилия. Известные носители:
 Мартинсон, Аллан Карлович (род. 1966) — эстонский предприниматель и инвестор, директор Starship Technologies, управляющий партнёр рискованного (венчурного) фонда Martinson Trigon Venture Partners.
 Мартинсон, Анна Сергеевна (1928—2012) — советская и американская художница театра и кино; дочь актёра С. А. Мартинсона.
 Мартинсон, Герберт Генрихович (1911—1997) — советский палеонтолог и палеолимнолог.
 Мартинсон, Сергей Александрович (1899—1984) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 Мартинсон, Харри (1904—1978) — шведский писатель и поэт.

См. также 
 Мартинсоне